19-я церемония награждения кинопремии «Оскар» прошла 13 марта 1947 года в выставочном центре Shrine Auditorium, Лос-Анджелес, Калифорния.

Победители и номинанты 

Список кинокартин, получивших несколько номинаций:
 8: «Лучшие годы нашей жизни»
 7: «Оленёнок»
 6: «История Джолсона»
 5: «Анна и король Сиама», «Эта прекрасная жизнь»
 4: «Генрих V», «На краю лезвия», «Убийцы»
 3: «Короткая встреча»
 2: «Голубые небеса», «Девушки Харви», «Дурная слава», «Дуэль под солнцем», «Зелёные годы», «Каждому своё», «Лето столетия дня независимости»

Список кинокартин, получивших несколько наград:
 7: «Лучшие годы нашей жизни»
 2: «Анна и король Сиама», «История Джолсона», «Оленёнок»

Специальные награды 
 Награда имени Ирвинга Тальберга — Сэмюэл Голдвин — продюсер
 Молодёжная награда Академии — Клод Джарман мл. — за выдающееся исполнение роли Джоди в фильме «Оленёнок»
 Награда за выдающиеся заслуги
 Лоренс Оливье — за выдающиеся актёрские, продюсерские и режиссёрские достижения при создании образа Генриха V на киноэкране;
 Гарольд Рассел — за надежду и смелость, вселяемую им товарищам-ветеранам (за исполнение роли в картине «Лучшие годы нашей жизни»);
 Эрнст Любич — за выдающийся вклад в киноискусство.

Премия за научные и технические достижения 
Награда III класса
 Харлан Л. Бумбак и Paramount West Coast Laboratory 
 Херберт Бритт 
 Бёртон Ф. Миллер и Warner Bros. Studio Sound and Electrical Departments 
 Карл Фолкнер из 20th Century-Fox Studio Sound Department 
 Mole-Richardson Company 
 Артур Ф. Блинн, Роберт О. Кук, К. О. Слайфилд и Walt Disney Studio Sound Department 
 Бёртон Ф. Миллер и Warner Bros. Studio Sound Department 
 Марти Мартин и Хэл Эдкинс из RKO Radio Studio Miniature Department 
 Харольд Най и Warner Bros. Studio Electrical Department

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1947
События 13 марта
Март 1947 года
1947 год в Калифорнии
Кинопремии 1947 года